La classe Flower fait référence à deux classes de navires de la Royal Navy :
 la , une classe de 112 sloops qui participent à la Première Guerre mondiale ;
 la , une classe de 267 corvettes qui participent à la Seconde Guerre mondiale.